Valencia Open 500 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu Valencia Open 500 rozgrywany w dniach 21–27 października 2012 roku w Walencji na kortach twardych w hali o puli nagród 1 424 850 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012